Villa San Giovanni – comune italiano in provincia di Reggio Calabria
Villa San Giovanni in Tuscia – comune italiano in provincia di Viterbo
Villa San Giovanni – frazione di Rosciano in provincia di Pescara
Villa San Giovanni – località (non frazione) di Fontanelice in provincia di Bologna
Villa San Giovanni – fermata della linea M1 della metropolitana di Milano